Григорий Ерофеев:
Ерофеев, Григорий Кириллович (1878 — ?) — русский полковник, герой Русско-японской и Первой мировой войн.
 Ерофеев, Григорий Петрович (1913—1999) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.